Museum van het communisme, een museum in Polen
 Museum van het communisme, een museum in Tsjechië